Lobus (plaats), plaats in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
Lobus (vliegen), geslacht van roofvliegen
Lobus (vlinders), geslacht van spanners